XVI Светско првенство у атлетици на отвореном одржало се у Лондону (Уједињено Краљевство) у периоду од 4. до 13. августа 2017, на Олимпијском стадиону.

Избор града домаћина 
Рок за подношење пријава са организацију Светског првенства истекао је 1. новембра 2011. До тог периода своје кандидатуре потврдила су два града: Лондон и Доха (Катар). Барселона која је финансијски много уложила у инфраструктуру, одустала је због притиска грађана. У склопу избора домаћина, ИААФ комисија посетила је Лондон 2. октобра, a Доху 4. октобра 2011, па је 11. новембра 2011. донела коначну одлуку у корист Лондона.

Стадион 
Олимпијски стадион у Лондону је вишенаменски спортски објекат саграђен за потребе Летњих олимпијских игара 2012. године. Стадион је смештен у Олимпијском парку у лондонској четврти Стратфорд, у улици Маршгејт лејн. Капацитет стадиона је 69.000 гледалаца. Маратон и такмичења у брзом ходању одвијаће се на улицама Лондона.

Квалификационе норме 
Период квалификација почиње 1. јануара 2016. до 23. јула 2017. за 10.000 метара, маратон, штафете и вишебоје. За остале дисциплине у периоду од 1, октобра 2016. до 23. јула 2017. На овом Првенству, први пут ће се одржати такмичење у дисциплини 50 км ходање у женској конкуренцији.

Календар такмичења

Земље учеснице 	
Учествовало је 205. земаља са 2.039 такмичара од чега 1.080 мушкарца и 958 жена Русија је и даље суспендована из међународних такмичења, тако да њени спортисти неће представљати на овом Првенству. Ипак 19 спортиста могу да учествују у категорији „Неутрални атлетичари” () под заставом  (код „ANA” се користи уместо националног кода). Након дугог процеса који доказује да ови Руси немају контакт са допингом дозвољено је да учествују: Алексеј Сокирски (кладиво), Иља Мудров (копље), Сергеј Шубенков (110 м препоне), Сергеј Широбоков (ходање), Данил Цуплаков (вис), Дарија Клишина (даљ), Јулија Степанова (800 м), Марија Кучина (вис) Олга Мулина (мотка) Ана Шмердова (ходање) Анжелика Сидорова (мотка) и Кристина Сивкова (спринт). Поред независних учествује и 5 спортиста избеглица {-{„Athlete Refugee Team”, ART}-}, који наступају под заставом ИААФ .

  Авганистан 1 (1+1) 
  Азербејџан 4 (3+1)
  Албанија 1 (0+1)
  Алжир (8)
  Америчка Девичанска Острва 1 (1+0)
  Ангола 1 (0+1)
  Ангвила 1 (0+1)
  Андора 1 (1+0)
  Антигва и Барбуда 5 (5+0)
  Аргентина 10 (7+3)
  Аруба 1 (1+0)
  Аустралија 62 (29+33)
  Аустрија 5 (3+2)
  Избеглички тим (-{RTA}-)  5 (3+2)
  Неутрални атлетичари 19 (12+7)
  Бангладеш 1 (1+0)
  Барбадос 8 (6+2)
  Бахаме 25 (13+12)
  Бахреин 26 (10+16)
  Белгија 18 (13+5)
  Белизе 1 (0+1)
  Белорусија 16 (7+9)
  Бенин 2 (0+2)
  Бермуди 1 (1+0)
  Боливија 2 (1+1)
  Босна и Херцеговина 3 (3+0)
  Боцвана 12 (6+6)
  Бразил 36 (20+16)
  Британска Девичанска Острва 3 (1+2)
  Брунеј 1 (1+0))
  Бугарска 8 (4+4)
  Буркина Фасо 2 (1+1)
  Бурунди 4 (3+1)
  Вануату 1 (1+0)
  Венецуела 11 (4+7)
  Вијетнам 1 (1+0)
  Габон 1 (0+1)
  Гамбија (1)
  Гана 8 (2+6)
  Гвам 1 (0+1)
  Гватемала 7 (6+1)
  Гвинеја 1 (1+0)
  Гвинеја Бисао 1(0+1)
  Гвајана 2 (2+0)
  Гибралтар 1 (1+0)
  Гренада 4 (4+0)
  Грузија 1 (1+0)
  Грчка 20 (8+12)
  Данска 4 (2+2)
  Демократска Република Конго 1 (1+0)
  Доминика 2 (1+1)
  Доминиканска Република 3 (2+1)
  Египат 4 (3+1)
  Еквадор 17 (6+11)
  Екваторијална Гвинеја 1 (1+0)
  Еритреја 8 (8+0)
  Естонија 14 (11+3)
  Етиопија 46 (22+24)
  Замбија 2 (1+1)
  Зеленортска Острва 1 (1+0)
  Зимбабве 5 (3+2)
  Израел 8 (3+5)
  Индија 25 (14+11)
  Индонезија 1 (0+1)
  Ирак 1 (1+0)
  Иран 3 (3+0)
  Ирска 12 (9+3)
  Исланд 3 (1+2)

   Италија 36 (18+18)
  Јамајка 64 ( + )
  Јапан  47 (34+13)
  Јерменија 1 (1+0)
  Јордан 1 (0+1)
  Јужна Кореја 17 (11+6)
  Јужни Судан 1 (1+0)
  Јужноафричка Република 29 ( + )
  Кајманска острва 1 (1+0)
  Казахстан 13 (1+12)
  Камбоџа 1 (1+1)
  Камерун 2 (1+1)
  Канада 57 (22+35)
  Катар 5 (5+0)
  Кенија 50 (30+20)
  Кина 50 (25 + 25) 
  Кинески Тајпеј 2 (1+1)
  Кипар 5 (2+3)
  Киргистан 3 (0+3)
  Кирибати 1 (1+0)
  Колумбија 19 (10+9)
  Комори 1 (1+0)
  Конго 2 (1+1)
  Косово 1 (1+0)
  Костарика 1 (1+0)
  Кувајт 3 (3+0)
  Куба 27 (17+10)
  Кукова Острва 1 (0+1)
  Лаос 1 (1+0)
  Лесото 3 (3+0)
  Летонија 12 (3+9)
  Либан 1 (1+0)
  Либерија 1 (1+0)
  Литванија 15 (9+6)
  Луксембург 1 (1+0)
  Макао 1 (0+1)
  Мадагаскар 1 (0+1)
  Македонија 1 (0+1)
  Малави 1 (1+0)
  Малдиви 1 (1+0)
  Малезија 1 (1+1)
  Мали 1 (0+1)
  Малта 1 (0+1)
  Мароко 15 (10+3)
  Маршалска Острва 1 (1+0)
  Мауританија 1 (1+0)
  Маурицијус 1 (1+0)
  Мађарска 16 (6-10))
  Мексико 15 (11+4)
  Микронезија 1 (1+0)
  Мјанмар 1 (1+0)
  Мозамбик 1 (1+0)
  Молдавија 5 (2+3)
  Монако 1 (0+1)
  Монголија 5 (3+2)
  Намибија 5 (2+3)
  Науру 1 (1+0)
  Немачка 71 (28+43)
  Непал 1 (1+0)
  Нигерија 18 (4+14)
  Никарагва 1 (1+0)
  Нови Зеланд 12 (8+4)
  Норвешка 13 (8+5)
  Обала Слоноваче 4 (2+2)
  Оман 1 (1+0)
  Пакистан 1 (1+0)
  Палау 1 (1+0)

   Палестина 2 (1+1)
  Панама 3 (2+1)
  Папуа Нова Гвинеја 4 (1+3)
 Парагвај 2 (1-1)
  Перу 7 (4+3)
  Пољска 51 (29+22)
  Порторико 5 (3+2)
  Португалија 21 (8+13)
  Руанда 1 (0+1)
  Румунија 15 (5+10)
  Салвадор 1 (1+0)
  Самоа 2 (2+0)
  Сао Томе и Принсипе 1 (1+0)
  Саудијска Арабија 1 (1+0)
  Свазиленд 1 (1+0)
  Света Луција 1 (0+1)
  Северна Кореја 3 (0+3)
  Северна Маријанска Острва 1 (0+1)
  Сејшели 1 (1+0)
  Сент Китс и Невис 1 (1+0)
  Сент Винсент и Гренадини 1 (1+0)
  Сијера Леоне 1 (0+1)
  САД 136 ( )
  Словачка 5 (3+2)
  Словенија 7 (2+5)
  Соломонова Острва 1 (1+0)
  Сомалија 1 (1+0)
  Србија 8 (3+5)
  Судан 1 (1+0)
  Суринам 1 (1+0)
  Сирија 1 (1+0)
  Таџикистан 2 (1+1)
  Танзанија 8 (5+3)
  Тајланд 2 (1+1)
  Того 1 (1+0)
  Тринидад и Тобаго 20 (12+8)
  Тунис 3 (2+1)
  Турска 27 (20+7)
  Туркменистан 1 (0+1)
  Теркс и Кејкос 1 (1+0)
  Тувалу 1 (1+0)
  Уганда 22 (14+8)
  Украјина (51)
  Уједињени Арапски Емирати 1 (1+0)
  Уједињено Краљевство (92)
  Уругвај 5 (4+1)
  Узбекистан 2 (0+23)
  Филипини (1)
  Фиџи (1)
  Финска 12 (7+5)
  Француска (55)
  Француска Полинезија (1)
  Хаити 2 (1+1)
  Хондурас 1 (1+0)
  Хонгконг 1 (0+1)
  Холандија 28 ( )
  Хрватска 9 (3+6)
  Централноафричка Република 1 (1+1)
  Црна Гора 1 (0+1)
  Чад 1 (1+0)
  Чешка 27 (12+15)
  Чиле 9 (6+3)
  Џибути 4 (4+0)
  Шведска 32 ( )
  Швајцарска 19 ( )
  Шпанија 56 ( )
  Шри Ланка 4 (2+2)

Освајачи медаља

Мушкарци

Жене

Биланс медаља 

Земље су рангиране по редоследу, према њиховом броју златних, сребрих и бронзаних медаља

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно

Освојене медаље по континентима

Табела успешности на Светском првенству 2017. 
Ово је преглед успешности земаља према осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама. Бодови су додељивани на овај начин. Првопласирани је добијао 8 бодова, а последњи осми 1 бод.

Рекорди 
На овом Светском првенству постигнута су: 1 светски рекорд, 3 рекорда светских првенстава, ... најбољих светски резултата сезоне, 11 континенталних рекорда и ... национални рекорд.

Светски рекорди (1)

Рекорди светских првенстава (3)

Континентални рекорди (11)

Најбољи светски резултати сезоне ( )

Национални рекорди постигнути на СП 2017. ( )

Референце

Спољашње везе 
 Календар, сатница и резултати по дисциплинама ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2017.
Светско првенство у атлетици на отвореном
Атлетика у 2017.
Спорт у Лондону